Lateraalkanaal (Almelo), een kanaal bij Almelo
 Lateraalkanaal Linne-Buggenum, een kanaal in Limburg